Jezebel peut désigner :

Jezebel ou Jézabel, femme du roi Ahab d'après l'Ancien Testament
Jezebel, site web

Cinéma
L'Insoumise (Jezebel), film américain de William Wyler sorti en 1938
Jezebel (Another Man's Poison), film britannique de Irving Rapper, sorti en 1951

Musique
 Sarah Jezebel Deva, chanteuse britannique ; 
 Jezebel, groupe de musique hard rock britannique, comprenant notamment l'actrice et chanteuse Eileen Daly ; 
 Jezebel, chanson de Depeche Mode, extraite de "Sounds of the Universe" ;
 Jezebel, écrite en 1951 par , la chanson  est créé la même année par Frankie Laine. Elle connait de nombreuses reprises, dont celle de Gene Vincent & his blue caps, extraite de l'album Bluejean Bop en 1956. 
 Jezebel, adaptation française de la chanson de Wayne Shanklin par Charles Aznavour. Édith Piaf l'enregistre en 1951 et en fait un succès. Auteur des paroles françaises, Aznavour en donne sa propre version (extraite de La Bohème ), en 1952 ; il la réenregistre en 1963. La même année, Les Chaussettes Noires enregistrent leur propre version de Jezebel sur l'album Chaussettes Noires Party, ainsi qu'Anna Calvi en 2010. 
Mireille Mathieu s'est fait connaître le 21 novembre 1965 au Jeu de la Chance en interprétant cette chanson ; elle l'enregistra en 1993 dans son album "Mireille Mathieu chante Piaf", puis en 1994 en allemand. 
 Jezebel, chanson de Sade ;
 Jezebel, chanson d'Iron & Wine ;
 Jezebel, chanson de Memphis May Fire.
 The Jezebel spirit , instrumental pré-techno, de Brian Eno et David Byrne, sur leur album My Life in the Bush of Ghosts (1981).
 Jezebel'', chanson de Joan Jett.